Il tenesmo indica una sensazione di bisogno costante e fastidioso di urinare o defecare, anche nel caso in cui la vescica o il retto siano già stati svuotati. Si distinguono quindi due tipi:

 tenesmo rettale
 tenesmo vescicale

Altri progetti